peut désigner :
 , un film pornographique tourné à une date inconnue (ca. 1915) ;
 , un film de Slim Summerville (1925) ;
 A Free Ride, un film de Cecil Hepworth (1903).